Kantō – region w Japonii
 Kantō – nizina w Japonii
 Kantō – góry w Japonii
 Kanto – region w fikcyjnym świecie Pokémon

pt:Kanto